L'Open de Chine désigne plusieurs compétitions sportives :
 l'Open de Chine de badminton ;
 l'Open de Chine de golf ;
 l'Open de Chine de snooker ;
 l'Open de Chine de tennis de table ;
 l'Open de Chine de squash.